Скаличка () — чешская фамилия. Известные носители:

 Скаличка, Владимир (1909—1991) — чешский лингвист, член-корреспондент Чехословацкой академии наук.
 Скаличка, Карел (1896—1979) — аргентинский шахматист.